Morgner ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Morgner (* 1943), deutscher Theologe und Buchautor
 Edwin Morgner (1884–1943), deutscher Politiker, Mitbegründer der KPD
 Gertrud Morgner (1887–1978), deutsche Politikerin
 Günter Morgner (1933–2013), deutscher Künstler
 Hildegard Morgner (1907–1980), siehe Hilde Guddorf
 Irmtraud Morgner (1933–1990), deutsche Schriftstellerin
 Martin Morgner (* 1948), deutscher Schriftsteller, Lyriker, Dramaturg und Historiker
 Michael Morgner (* 1942), deutscher Künstler
 Uwe Morgner (* 1967), deutscher Experimentalphysiker
 Wilhelm Morgner (1891–1917), westfälischer Maler des Expressionismus